Дми́трий Анто́нович Али́мов () — советский футболист, нападающий, тренер.

Карьера 
C 1946 по 1948 год выступал за челябинский клуб «Дзержинец». Сезоны 1946 и 1947 команда провела во второй группе, а в 1948 начала выступления в первой группе. Однако позже «Дзержинец» и ещё 15 команд были исключены из турнира. Команда завершила сезон во второй группе. В 1949 году перешёл в киевское «Динамо», но в июне покинул клуб и ушёл в харьковский «Локомотив». По окончании карьеры игрока работал тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Авангард» Челябинск
Игроки ФК «Локомотив» Харьков
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Днепр» Черкассы
Тренеры ФК «Волынь»